13-й чемпионат Европы по волейболу среди женщин прошёл с 17 по 25 сентября 1983 года в трёх городах ГДР с участием 12 национальных сборных команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла сборная ГДР.

Команды-участницы 
 ГДР — страна-организатор;
 Болгария, СССР, Венгрия, Польша, Чехословакия — по итогам чемпионата Европы 1981 года;
 ФРГ, Италия, Румыния, Нидерланды, Франция, Швеция — по итогам квалификации.

Квалификация

Система проведения чемпионата 
12 команд-участниц чемпионата на предварительном этапе были разбиты на три группы. 6 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Итоговые 7—12-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Шверин 

 17 сентября: ФРГ — Польша 3:1 (15:10, 17:15, 4:15, 15:5); Болгария — Франция 3:0 (15:13, 15:4, 15:7).
 18 сентября: Болгария — ФРГ 3:0 (15:8, 15:10, 15:11); Польша — Франция 3:1 (15:8, 15:13, 13:15, 15:2).
 19 сентября: ФРГ — Франция 3:0 (15:11, 15:5, 15:2); Польша — Болгария 3:2 (15:11, 13:15, 15:9, 9:15, 15:11).

Группа В 
Котбус 

 17 сентября: СССР — Румыния 3:1 (15:3, 8:15, 15:5, 15:5); Чехословакия — Нидерланды 3:0 (15:1, 15:4, 15:6).
 18 сентября: Румыния — Чехословакия 3:0 (15:9, 15:12, 15:8); СССР — Нидерланды 3:0 (15:4, 15:8, 15:5).
 19 сентября: Румыния — Нидерланды 3:1 (15:17, 16:14, 15:7, 16:14); СССР — Чехословакия 3:0 (15:4, 16:14, 15:5).

Группа С 
Росток 

 17 сентября: ГДР — Италия 3:0 (15:7, 16:14, 15:5); Венгрия — Швеция 3:0 (15:4, 15:0, 15:2).
 18 сентября: Венгрия — Италия 3:0 (15:11, 15:6, 15:3); ГДР — Швеция 3:0 (15:6, 15:3, 15:5).
 19 сентября: ГДР — Венгрия 3:0 (15:10, 15:10, 15:10); Италия — Швеция 3:0 (15:8, 15:6, 15:12).

Классификационный раунд 
Котбус 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда

 22 сентября: Чехословакия — Швеция 3:1 (14:16, 15:6, 15:11, 16:14); Италия — Франция 3:1 (15:7, 15:10, 11:15, 15:12); Польша — Нидерланды 3:0 (15:4, 15:9, 15:3).
 23 сентября: Чехословакия — Италия 3:0 (15:8, 15:5, 15:4); Польша — Швеция 3:0 (15:9, 15:6, 15:6); Франция — Нидерланды 3:1 (15:11, 15:13, 13:15, 15:7).
 24 сентября: Италия — Польша 3:0 (15:7, 15:7, 15:13); Нидерланды — Швеция 3:0 (15:5, 15:11, 15:3); Чехословакия — Франция 3:2 (15:17, 15:8, 15:4, 10:15, 15:4).
 25 сентября: Италия — Нидерланды 3:0 (15:12, 15:10, 15:12); Франция — Швеция 3:1 (15:11, 11:15, 15:7, 15:2); Польша — Чехословакия 3:2 (15:13, 10:15, 7:15, 15:9, 17:15).

Финальный этап 
Росток 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

 22 сентября: Венгрия — Болгария 3:0 (15:1, 15:7, 15:9); ГДР — Румыния 3:0 (15:3, 15:5, 15:7); СССР — ФРГ 3:0 (15:7, 16:14, 15:4).
 23 сентября: Венгрия — Румыния 3:0 (16:14, 15:13, 15:4); СССР — Болгария 3:1 (13:15, 15:8, 15:5, 15:10); ГДР — ФРГ 3:1 (15:10, 15:8, 14:16, 15:6).
 24 сентября: ФРГ — Румыния 3:1 (15:1, 14:16, 15:13, 15:2); ГДР — Болгария 3:2 (15:6, 12:15, 11:15, 15:9, 15:9); СССР — Венгрия 3:2 (8:15, 3:15, 15:13, 15:8, 15:6).
 25 сентября: Болгария — Румыния 3:0 (15:12, 15:13, 15:7); Венгрия — ФРГ 3:0 (15:11, 15:7, 15:10); ГДР — СССР 3:2 (6:15, 11:15, 15:8, 15:3, 16:14).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Ариане Радфан, Хайке Леман, Майке Арльт, Моника Бой, Андреа Хайм, Грит Йенсен, Рамона Ландграф, Мартина Шварц, Уте Ольденбург, Катрин Хайдрих, Силке Шотт, Карла Мюгге. Тренер — Дитер Грунд.

 : Елена Соколовская, Наталья Старшова, Елена Волкова, Светлана Бадулина, Ирина Кириллова, Весма Айстере, Ольга Позднякова, Валентина Огиенко, Елена Чебукина, Татьяна Мышьякова, Людмила Базюк, Людмила Макаркина. Тренер — Владимир Паткин.

 : Габриэлла Фекете-Чапо, Агнеш Торма, Дьёндль Геревич-Барди, Бернадетт Сийярто-Кёсеги, Эва Сюч, Беата Помикальски-Бернат, Мария Кёрёш, Жужа Гальхиди, Ракель Чумпитас, Вероника Кастнер, Йолан Перечи, Эржебет Варга-Палинкаш. Тренер — Габриэлла Котциш-Аттила.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.
 

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1983 год в волейболе
Чемпионаты Европы в ГДР
Чемпионаты Европы в 1983 году
Сентябрь 1983 года
Международные соревнования по волейболу в Германии
Спорт в Германии в 1983 году